Акрон има више значења:
 Акрон (митологија)
 Акрон (Ајова)
 Акрон (Алабама)
 Акрон (Индијана)
 Акрон (Колорадо)
 Акрон (Мичиген)
 Акрон (Њујорк)
 Акрон (Охајо)
 Акрон (Пенсилванија)